Фургон:

 Фургон — тип закрытого или открытого автомобильного кузова, предназначенный для перевозки грузов, людей, или иного оборудования.
 Фургон — крытая повозка с круглой крышей.
 «Фургон» — фильм 1977 года, режиссёр Сэм Гроссман.
 «Фургон» — фильм 1996 года, режиссёр Стивен Фрирз.

См. также